Джеймс Хьюберт Теобальд Чарльз Батлер (; 19 апреля 1899 — 25 октября 1997) — ирландский аристократ, 7-й маркиз Ормонд и 25-й граф Ормонд (1971—1997). Член ордена Британской империи (1921).

Последний (7-й) обладатель титула маркиза Ормонда и 25-й носитель титула графа Ормонда. Титул графа Ормонда — один из старейших титулов в системе Пэрства Британских островов. Титул был впервые предоставлен в 1328 году Джеймсу Батлеру, 1-му графу Ормонду, который женился на внучке короля Англии Эдуарда I Плантагенета.

Биография 
Младший (второй) сын преподобного лорда Джеймса Теобальда Багота Джона Батлера (1852—1929) и леди Аннабеллы Брайдон Гордон (ум. 1943). Внук Джона Батлера, 2-го маркиза Ормонда (1808—1854).

Учился в колледже Хейлбури (Хейлбури, Хартфордшир) и Королевской военной академии в Сандхерсте (Сандхерст, Беркшир). Получил чин лейтенанта Королевского стрелкового корпуса.

Во время Первой мировой войны он был ранен во время газовой атаки во Франции в 1916 году и провел последние годы войны в госпитале. В 1921 году возведён в звание члена ордена Британской империи военного дивизиона.

Браки и дети 
В конце 1920-х годов Чарльз Батлер эмигрировал в США, где встретился с Нэн Гилпин (ум. 8 сентября 1973), дочерью Гарта Гриффита Гилпина. Брак был заключен 3 марта 1935 года. у них было двое дочерей:

 Леди  Энн Соукуп (Констанс Энн Батлер) (род. 13 декабря 1940)
 Леди  Синтия Хаммер (Вайолет Синтия Лила Батлер) (род. 31 августа 1946)

Вторым браком Чарльз Батлер женился на Элизабет Рарден (ум. 1980), дочери Чарльза Рардена. В этом браке детей не было.

Маркиз Ормонд 
В апреле 1971 года после смерти своего двоюродного брата, Джеймса Артура Батлера, 6-го маркиза Ормонда и 24-го графа Ормонда (1893—1971), не имевшего сыновей, Чарльз Батлер унаследовал титулы 7-го маркиза Ормонда, 25-го графа Ормонда, 19-го графа Оссори, 17-го виконта Терлса и 7-го барона Батлера. С тех пор он стал известен как Достопочтенный Чарльз Батлер, 7-й маркиз Ормонд.

В течение поздних лет своей жизни лорд Ормонд поддерживал активную роль в качестве председателя общества Батлер. Он совершал регулярные поездки в город Килкенни в Ирландии, где находился замок Килкенни, основная резиденция его семьи. Замок Килкенни (в котором семья Батлер не проживала с 1935 года) в 1967 году был передан 6-м маркизом Батлером городу и жителям Килкенни.

Лорд Ормонд скончался 25 октября 1997 года в Чикаго, штат Иллинойс, в возрасте 98 лет.

После смерти Чарльза Батлера в 1997 году титул маркиза Ормонда прервался, а титул графа Ормонда оказался в состоянии ожидания. Пирс Джеймс Ричард Батлер, 18-й виконт Монтгаррет (род. 1961), который сменил своего отца в 2004 году, считается наиболее вероятным наследником умершего маркиза Ормонда в качестве графа Ормонда.

Источники 
 James Hubert Theobald Charles Butler, 7th Marquess of Ormonde

Примечания 

3-7
25
19
Участники Первой мировой войны (Великобритания)